Tore pode ser:

Tore - nome nórdico
Tore André Flo
Tore Moren
Bjørn Tore Kvarme

Localidades
Töre

Desambiguação